Famiglia Onigo –  nobile e storica famiglia trevigiana
 Onigo – frazione e sede comunale di Pederobba in provincia di Treviso
 Teatro Onigo –  storico teatro di Treviso
 Villa Onigo – storica residenza nobiliare a Pederobba